La ligne 84 est une ancienne ligne de tramway du réseau de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Souvret entre  et .

Histoire 

 : mise en service comme service de renfort en heure de pointe en traction électrique sous l'indice 84 entre Charleroi Eden et Souvret Forrière en remplacement du service prolongé 77 de la ligne 79 mais en empruntant l'itinéraire de la ligne 80 (via Roux Plomcot).

La ligne est supprimée le  et remplacée probablement à cette date par une ligne d'autobus sous le même indice (tableau 882 en ).

Exploitation

Horaires 

Tableaux :
 882 en .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut • Réseau de Charleroi

Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut